Дмитрий Николаевич Николаев () — российский хоккеист, вратарь системы клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург.

Биография 
Начал заниматься хоккеем в петербургской школе «Спартак», до восьми лет был нападающим. С 2010 года — в клубе «Нева», в 2013 году перешёл в «Серебряные львы». Первый матч в МХЛ сыграл в сезоне 2016/17 в 16 лет, в следующем году стал первым номером команды, с сезона 2019/20 — первый номер в «СКА-1946», где установил несколько командных рекордов среди вратарей.

Четвёртый петербургский вратарь СКА с момента образования КХЛ после Максима Соколова, Евгения Иванникова и Алексея Мельничука. Дебютировал 21 ноября 2021 года в гостевой игре против ЦСКА (1:3) — основной вратарь Ларс Юханссон пропустил три шайбы к восьмой минуте первого периода, а вышедший на замену Николаев отразил все 15 бросков. 23 ноября отыграл весь гостевой матч против «Нефтехимика» (8:2), и СКА прервал рекордную для клуба серию поражений в КХЛ из шести игр. Был признан лучшим новичком 12-й недели сезона КХЛ.

Примечания

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=19123 
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0047315-6 
 https://www.ska.ru/team/player/217/ 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «СКА-Серебряные Львы»
Игроки ХК «СКА-Варяги»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург